Водобойная стенка — выступ на дне, отделяющий водобой от отводящего русла. С конструктивной точки зрения принципиальное различие между водобойным колодцем и водобойной стенкой это заглубления (в колодце) под дно нижнего бьефа. В проектах водобойной стенки такое заглубление отсутствует.

В проектной документации на водосброс водобойная стенка обычно применяется в следующих случаях:

 скорость воды с сжатом сечении (практически на дне) не превышает 25 м/с;
 гидроузел имеет статический напор не более 30 м (допускается и при значительно больших напорах, но с условием обеспечения аэрации водного потока перед стенкой, а также возможности периодического её осмотра).

Гидротехника